Nordea Nordic Light Open 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 7-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Стокгольме с 28 июля по 3 августа 2008 года. Турнир продолжил серию соревнований WTA на подобном покрытии, подготовительных к US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| team-width=160
| score-width=15
| RD1-seed01=1 
| RD1-team01= А.Радваньская
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н.Деши
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Е.Макарова
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М.Корытцева
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ю.Гёргес
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Ю.Ларссон
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=7| RD1-score06-3=6| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К.Пен| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=7| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= К.Бондаренко
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= К.Возняцки
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А.Кербер
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Э.Лайне
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6'''
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А.Панова
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13=

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролина Возняцки выигрывает свой дебютный финал турнира ассоциации.
 Вера Душевина уступает все три своих финала соревнований ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ивета Бенешова выигрывает свой 2й в году и 4й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Барбора Заглавова-Стрыцова выигрывает свой 1й в году и 3й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Барбора Заглавова-Стрыцова выигрывает свой первый за 40 месяцев титул на соревнованиях ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Nordea Nordic Light Open
 WTA Тур 2008
 Серия турниров 4-й категории
 Портал: Теннис

Швеция
Теннис
Июль 2008 года
Август 2008 года
2008